Појам Даблин може да се односи на:
Даблин, главни град Ирске
Даблин (Вирџинија), град у САД у савезној држави Вирџинија
Даблин (Калифорнија), град у САД у савезној држави Калифорнија
Даблин (Тексас), град у САД у савезној држави Тексас